Without You, a Badfinger együttes számának későbbi feldolgozása
 Without You (Compact Disco)
 Without You (Compact Disco-dal)
 Without You (One And One)
 Without You (Avicii-dal)
 Without You (Badfinger-dal)
 Without You (David Guetta-dal)
 Without You (Harry Nilsson-dal)
 Without You (Motley Crue-dal)
 Without You (Re-union-dal)
 Without You (The Kid Laroi-dal)
 Without You (Usher-dal)